«Амарко́рд» () — один из самых знаменитых фильмов, снятых Федерико Феллини.

Сюжет

Место и время действия 
Картина во многом автобиографична, основана на воспоминаниях режиссёра о собственном детстве и несёт значительный заряд ностальгии. Место действия — провинциальный итальянский городок (в качестве основы для него послужил родной город режиссёра, ныне чрезвычайно популярный у российских туристов Римини, однако никаких натурных съёмок здесь не производилось); время действия — 30-е годы XX века, эпоха фашизма.

Структура фильма 
Фильм не имеет чётко выраженного сюжета. Скорее это калейдоскоп эпизодов — временами лиричных, временами комичных, а то и непристойных. В центре внимания — одна скромная семья: мальчик Титта, его родители, его дед, его сумасшедший дядюшка Тео. Перед зрителем разворачиваются колоритные сценки из школьной жизни (здесь особенно известны эпизоды с учителем греческого языка и с учительницей математики), из семейного быта (включая выезд на природу с участием дядюшки Тео, в ходе которого он вдруг взбирается на дерево и оттуда безуспешно взывает: «Хочу женщину!»). Сменяются сезоны, но неизменна любовь горожан (и пылкого Титта) к прекрасной Градиске, мечтающей о своём Гэри Купере, а по ходу дела иногда «обслуживающей» заезжих знаменитостей (прозвище её — «Gradisca», буквально: «угощайтесь» — связано как раз с одним таким приключением). Но всему приходит конец, и фильм заканчивается свадьбой Градиски, которая как бы подводит итог «времени желаний».

Коллективное бессознательное 
Некоторые эпизоды с семьёй Титта почти не связаны и как бы порождены «коллективным бессознательным» города (например, сцена с прибывшим сюда восточным владыкой,  поразившим местных жителей гаремом, или не менее знаменитый эпизод с великолепным океанским лайнером, который регулярно проплывает мимо городка — и все жители выходят в море на лодках просто чтобы его поприветствовать: для них это символ "большой жизни" за пределами их провинциальной скуки).

Антифашистская тема 
«Амаркорд» — наиболее заострённый в политическом отношении фильм Феллини. Это обусловлено отчасти эпохой, в которую он создавался (семидесятые годы двадцатого века, эпоха расцвета политического кино), отчасти временем действия картины. В «Амаркорде» есть отчётливо антифашистские эпизоды (сцена с записью «Интернационала», который вдруг разносится по городу и приводит в бешенство чернорубашечников, или сцена с касторовым маслом, которое чернорубашечники заставляют пить отца героя, чтобы его унизить). Хотя сам Феллини признавался, что не планировал сообщать каким-то эпизодам фильма политическую окраску, и фашисты показаны в фильме лишь как непременный атрибут того времени. Однако густые коричневатые клубы пыли и дыма, повалившие на горожан из норы, из которой появляется Муссолини в эпизоде с фашистами – совершенно понятная метафора, иллюстрирующая отношение Феллини к предмету.

Фирменный стиль 
В «Амаркорде» есть ставшие хрестоматийными эпизоды, воплотившие фирменный стиль Федерико Феллини. Таково, например, появление на снегу распускающего великолепный хвост павлина, или сцена в тумане, где струсившему мальчугану встречается молчаливый белый буйвол. Эти исполненные высокой поэзии кадры не наделены никакой повествовательной функцией, но именно они, контрастируя с «пикантными» эпизодами, организуют собой волшебный мир памяти, реконструируемый в «Амаркорде».

Тонино Гуэрра как соавтор 
Весьма интересен вопрос о степени участия видного итальянского писателя Тонино Гуэрра в создании фильма. Вот как на этот вопрос ответил он сам:
— Меня всегда занимало, кого больше в «Амаркорде»: Феллини или Гуэрры?
— Это неправильный вопрос. Гуэрра — то, что написано на бумаге, а Феллини — это то, что «написано» на полотне экрана.

Название 
Название фильма состоит из нескольких частей. «Amarcord» ([a m’arcòrd]) — диалектальный вариант итальянской фразы «Io mi ricordo», означающей «я помню», произнесённой так, как принято в Римини. Кроме того, в названии присутствуют корни итальянских слов «любовь» (amore), «горький» (amaro) и «нить» (corda), таким образом, вольным прочтением названия может быть «нити горькой любви, связывающие автора с прошлым».

«Амаркорд» и советский прокат 
Среди наиболее известных эпизодов картины — сцена в табачной лавке, куда главный герой, юный Титта, входит уже после закрытия в поисках сигаретки. Хозяйка магазина — весьма страстная особа с необъятным бюстом. Обоих охватывает желание. В конце концов распалившаяся торговка буквально суёт парнишке в рот свою грудь, так что тот едва не задыхается. Описанный эпизод в советском прокате был подвергнут крайне неловкому, оставлявшему зрителя в полном недоумении, сокращению. По этому поводу Феллини имел беседу с чиновником от культуры, который призывал маэстро дать разрешение на купюру. «Вас что, смущает её грудь?» — саркастически спросил собеседника Феллини. Другой смутивший советскую цензуру эпизод был вырезан уже полностью. Речь идёт о коллективной мастурбации, которую мальчишки устраивают в старом автомобиле. Возникает эффект, напоминающий работу динамо-машины. Автомобиль весь сотрясается; кажется, он вот-вот тронется с места. По  поводу этого эпизода  Андрей Кончаловский в своей книге «Низкие истины»  писал:  «Для каждого из них источник чувственного наслаждения — особа женского пола. Не знаю, имел ли великий Федерико в своем замысле некую метафору, она напрашивается. По существу, эти мальчишки — художники, творцы, ибо творческий акт есть не что иное, как возбуждение фантазии посредством воображения».

Музыка 
Как и в ряде других фильмов Феллини, полноправным соавтором «Амаркорда» стал Нино Рота. С. Т. Рихтер в дневнике отметил свои впечатления от этой музыки: «Как талантливо, как легко написано и сколько обаяния! Как жаль, что этот композитор ограничил себя только пустяками».

Награды и номинации

Награды 
 1975 — Премия «Оскар»
 Лучший иностранный фильм
 1974 — Премия «David di Donatello»
 Лучший режиссёр — Федерико Феллини
 Лучший фильм
 1974 — Премия Национального совета кинокритиков США
 Лучший иностранный фильм

Номинации 
 1976 — Премия «Оскар»
 Лучший режиссёр — Федерико Феллини
 Лучший сценарий — Федерико Феллини, Тонино Гуэрра
 1975 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший иностранный фильм

Исполнитель главной роли 
На главную роль Феллини утвердил тогда ещё непрофессионального актёра, двадцатидвухлетнего Бруно Дзанина. Между тем, в соответствии со сценарием, речь идёт о «подростке лет пятнадцати». Так возникает некоторое напряжение между типажом исполнителя и его функцией. Возможно, Феллини пошёл на это сознательно, подчеркнув тем самым дистанцию между временем повествования и временем повествователя (подобного рода кинематографический приём доведён до своего крайнего выражения в фильме Карлоса Сауры «Кузина Анхелика»).

В ролях 
 Магали Ноэль (Градиска)
 Бруно Дзанин (Титта)
 Пупелла Мадджо (Миранда Бионди, мать Титта)
 Армандо Бранча  (Аурелио Бионди, отец Титта)
 Стефано Пройетти (Олива, брат Титта)
 Джузеппе Янигро (дедушка Титта)
 Нандино Орфеи (дядюшка Титта)
 Чиччо Инграссия (Тео, сумасшедший дядюшка Титта)
 Карла Мора (Джина, служанка)
 Джозиана Танцилли (Лисичка)
 Доменико Пертика (слепой аккордеонист)
 Джанфилиппо Каркано (кюре)
 Дина Адорни (учительница математики)
 Армандо Виллелла (учитель греческого языка)
 Мария Антоньетта Белуцци (Табачница)
 Марчелло ди Фалько (Князь)

Факты 

В сцене игры в снежки снялся девятилетний Эрос Рамаццотти (в ту пору он жил в пригороде Рима, близ киногородка Чинечитта, где происходили съемки).

По словам Георгия Данелии
…Есть один приз, который особенно дорог, которым горжусь. Его мне дали Тонино Гуэрра и Федерико Феллини. Он называется «Амаркорд», и я — единственный его обладатель. Здесь своя история. Когда наш великий режиссёр Сергей Параджанов сидел в тюрьме, он делал медали из фольги от крышечек молочных бутылок. Одну такую он подарил Тонино Гуэрре, а тот отлил её в серебре и принёс как сувенир в больницу к Феллини. Феллини, как оказалось, несколько раз смотрел «Не горюй!», вот и сказал Гуэрре, чтобы меня наградили медалью за этот фильм.

В марте 2008 года украинский режиссёр Александр Белозуб поставил на сцене киевского Театра имени Ивана Франко спектакль, где трансформировал события «Амаркорда».

Влияние «Амаркорда» 
Влияние «Амаркорда» на развитие кинематографа оказалось весьма значительным (оно очень явно прослеживается, например, в картинах Эмира Кустурицы и фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания»), но не всегда продуктивным. По мнению критика Михаила Трофименкова, «Амаркорд» «оказал медвежью услугу мировому кино. Под его влиянием повсеместно расплодились маленькие „Амаркорды“ о босоногом детстве и пробуждении желаний».
Мотоциклист из «Амаркорда» стал цитатой для мотоциклиста Савранского в «Покровских воротах» Козакова.
Технологическое, грубое и разрушительное будущее, ищущее себе выход в провинциальном городе, в «Покровских воротах» Козакова изменилось и оформилось. Стало нам как зрителям понятнее и ближе. Но начало ему в мотоциклисте «Амаркорда»

Примечания

Ссылки 
 «Амаркорд», повесть Федерико Феллини и Тонино Гуэрры, послужившая основой для написания сценария фильма.
 Б. Г. Заславский, О. Б. Заславский. Карнавальные обличья тоталитарной психики. «Амаркорд» Федерико Феллини
 Рецензия Сергея Кудрявцева
 Подробная рецензия на фильм
 Подробная фильмографическая справка, фрагменты рецензий
 Феллини Ф. Я вспоминаю. — М.: Вагриус. — 2002. ISBN 5-264-00733-0
 Зингерман Б. И. Антифашистский фильм Ф. Феллини. — В кн.: Искусство и общество. Тенденции политизации в современном западном искусстве. — М., 1978, с. 166—182.

Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1973 года
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1973 года
Проституция в фильмах
Фильмы New World Pictures
Фильмы Италии 1973 года
Комедийно-драматические фильмы Италии
Комедийно-драматические фильмы Франции
Фильмы об Италии
Фильмы о фашизме